Weyhe heißen die Orte:

 Weyhe, Gemeinde im Landkreis Diepholz, Niedersachsen, 
 ein Ortsteil von Stelle (Twistringen) im Landkreis Diepholz, Niedersachsen

Weyhe oder von Weyhe ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Weyhe (* 1969), deutsche Comiczeichnerin und Autorin
 Carl Weyhe (1789–1879), deutscher Verwaltungsbeamter
 Eberhard von Weyhe (1553–1633), deutscher Schriftsteller
 Erhard Weyhe (1882–1972), deutscher Buchhändler
 Ferdinand Weyhe (1795–1878), deutscher Agrarwissenschaftler
 Helga Weyhe (1922–2021), deutsche Buchhändlerin
 Jóhan Hendrik Weyhe (17.–18. Jh.), Lögmann der Färöer
 Josef Clemens Weyhe (1749–1813), Hofgärtner (ernannt 1765), Onkel von Peter Joseph Lenné
 Joseph Clemens Weyhe (1807–1871), Gartenarchitekt, Sohn von Maximilian Friedrich Weyhe
 Maximilian Friedrich Weyhe (1775–1846), Gartenarchitekt, Sohn von Josef Clemens Weyhe
 Willy Weyhe (1878–1914), preußischer Verwaltungsbeamter, siehe Walter The Losen

Siehe auch:
 Weyh